Jonquièiras ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Jonquières (Hérault)
 Jonquières (Tarn)